Dean Butler (acteur) (1956), Amerikaans acteur
 Dean Butler (hockeyer) (1977), Australisch hockeyer